Barrio Cívico puede designar a:

 El Barrio Cívico de la ciudad de Concepción, Chile.
 El Barrio Cívico de la ciudad de Santiago de Chile.